Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (;род. 27 сентября 1940) — член династии ас-Сабах, наследный принц Кувейта с 8 октября 2020 года, младший брат трёх эмиров Кувейта.

Биография 
Родился 27 сентября 1940 года в семье шейха Ахмеда I и его жены Марьям Малит аль Хувайла.

В 1960 году закочнил Полицейский колледж Хендона, с 1967 по 1980 год был главой государственной безопасности.

Позднее работал в Министерстве внутренних дел, пока в 2004 году не стал заместителем командующего Национальной Гвардии, в  этой должности был до октября 2020 года.

Младший брат трёх эмиров Кувейта: Джабера, Сабаха и Навафа.

29 сентября 2020 года умер старший брат Сабах. Новым эмиром стал другой брат Наваф, а Мишаал стал в октябре 2020 года наследным принцем страны.

Примечания 

Родившиеся в 1940 году
Ас-Сабах
Политики XX века
Политики XXI века